Лондрес има више значења:

 Лондрес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лондрес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лондрес (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику